Groovy hace referencia a varios artículos:
 Groovy, novela de José María Carrascal;
 Groovy, lenguaje de programación orientado a objetos;
 Groovy Filmes, productora independiente audiovisual brasileña, mexicana y argentina;
 Groovy Girls, muñecas de unos 30 centímetros;
 «A Groovy Kind of Love», canción de la banda británica The Mindbenders;
 «The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)», sencillo del dúo musical Simon and Garfunkel.